Bogler ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Bogler-Plankenberg (1848–1927), deutsche Schriftstellerin 
 David John Bogler (* 1956), US-amerikanischer Botaniker
 Friedrich Wilhelm Bogler (1902–1945), Maler
 Theodor Bogler (1897–1968), deutscher Keramiker, Architekt und Benediktiner-Pater
 Wilhelm Bogler (1825–1906), deutscher Architekt des Historismus, Großvater von Friedrich Wilhelm und Theodor Bogler